Шу (Француска) се може односити на:
 Шу (Јура)
 Шу (Ен)
 Шу (Лоар и Шер)
 Шу (Лоаре)